Aaron Mokoena est un footballeur sud-africain né le  à Boipatong (Afrique du Sud). 

Ce défenseur qui joue au Wits University FC est le capitaine de la sélection nationale sud-africaine.

Le  contre le Guatemala, il honore sa .

Carrière 
1997-1998 : Jomo Cosmos ()
1998-1999 : Bayer Leverkusen ()
1999-2001 : Ajax Amsterdam ()
2001-2002 : Germinal Beerschot A. () (prêt)
2002-2003 : Ajax Amsterdam ()
2003-(jan)2005 : RC Genk ()
2005-2009 : Blackburn Rovers ()
2009-2012 : Portsmouth FC 
2012-2013 : Wits University

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international sud-africain
Footballeur sélectionné plus de 100 fois en équipe nationale
Naissance en novembre 1980
Naissance au Transvaal
Joueur du Bayer Leverkusen
Joueur de l'Ajax Amsterdam
Joueur du K Beerschot Antwerpen Club
Joueur du KRC Genk
Joueur du Blackburn Rovers FC
Joueur du Portsmouth FC
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2000